Sven eller Svend Andersen er navnet på flere personer:

 Svend Andersen (Danske Lloyd) (1889-1951) – dansk direktør for Danske Lloyd
 Sven Andersen (1910-1973) – dansk veterinærinspektør
 Svend Andersen (Hafnia-Haand i Haand) (1913-2001) – dansk aktuar og vicedirektør i Hafnia-Haand i Haand
 Svend Andersen (arkitekt) (1914-) – dansk afdelingsarkitekt
 Svend Andersen (nationalbankdirektør) (1915-2003) – dansk direktør i Danmarks Nationalbank
 Svend Andersen (ankechef) (født 1919) – dansk ankechef
 Svend Andersen (Jydsk Rengøring) (1923-2001) — stifter af og direktør for Jydsk Rengøring
 Svend Andersen (zoo-direktør) (1923-2001) – dansk direktør for Zoo København 1956-1969
 Svend Andersen (fodboldspiller) (1928-1994) – tidligere dansk fodboldspiller
 Svend Andersen (politiker) (født 1946) – dansk politiker og medlem af Folketinget
 Svend Andersen (teolog) (født 1948) – dansk dr.theol. og professor
 Svend Andersen (atlet) – tidligere dansk atlet

Desuden:
 Svend Olaf Andersen (1887-1965) – dansk embedsmand
 Svend E.E. Andersen (1896-1975) – dansk civilingeniør og fabriksinspektør
 Svend Orhammer Andersen (1905-1996) – dansk rektor for Århus Akademi
 Svend Th. Andersen (1926-2009) – dansk statsgeolog
 Svend Olav Andersen (født 1929) – tidligere professor i zoofysiologi ved Københavns Universitet
 Svend Aage Andersen – flere personer
 Sven Jørn Andersen (1937-1998) – dansk museumsdirektør